Central Coast, miasto w Australii
 Central Coast Regional District, dystrykt regionalny w Kanadzie